Marienapotheke oder Marien-Apotheke steht für:
 Marienapotheke (Bad Staffelstein), denkmalgeschütztes Gebäude in Bad Staffelstein, Bayern
 Marienapotheke, abgegangenes Gebäude in Dresden, Sachsen, siehe Altmarkt (Dresden) #Marienapotheke
 Marienapotheke (Eichstätt), denkmalgeschütztes Gebäude in Eichstätt, Bayern
 Marien-Apotheke (Eltmann), denkmalgeschütztes Gebäude in Eltmann, Bayern
 Marien-Apotheke (Lohr), Apotheke in Lohr am Main.
 Marienapotheke (Mindelheim), denkmalgeschütztes Gebäude in Mindelheim, Bayern
 Marienapotheke (Ravensburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Ravensburg, Baden-Württemberg
 Marien-Apotheke (Rockenberg), denkmalgeschütztes Gebäude in Rockenberg, Hessen
 Marienapotheke (Wasserburg am Inn), denkmalgeschütztes Gebäude in Wasserburg am Inn, Bayern
 Marienapotheke (Weißenfels), denkmalgeschütztes Gebäude in Weißenfels, Sachsen-Anhalt
 Marien-Apotheke (Werl), denkmalgeschütztes Gebäude in Werl, Nordrhein-Westfalen